Because the Night – singel Patti Smith z 1978 roku
 Because the Night – singel Cascady z 2008 roku